Black Sabbath bezeichnet:

 eine Heavy-/Doom-Metal-Band, siehe Black Sabbath.
 ihr gleichnamiges Debütalbum, siehe Black Sabbath (Album).
 ein darauf enthaltenes, gleichnamiges Lied, siehe Black Sabbath (Lied).